Bruno Boscardin, ciclista svizzero.
Maria Bertilla Boscardin, religiosa italiana, santa.